The Village – città dell'Oklahoma (Stati Uniti d'America)
 The Village – film del 2004 diretto da M. Night Shyamalan
 The Village – serie televisiva statunitense del 2013
 The Village – serie televisiva statunitense del 2019